Rösler oder Roesler steht für:
 Rösler (Familienname) (Roesler), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Roesler (Rebsorte), rote Rebsorte

Siehe auch:
 Röseler
 Rösler & Jauernig, Hersteller von Fahrrädern, Motorrädern und Automobilen sowie Automobilhändler aus Österreich-Ungarn
 Roessler
 Rößler